Лак () — коммуна во Франции, в регионе Центр, департамент Эндр.

Муниципалитет расположен на расстоянии около 260 км на юг от Парижа, 150 км на юг от Орлеана, 36 км на юго-восток от Шатору.

Население 

Население — 655 человек (2007).

Примечания

Ссылки 
 Результаты муниципальных выборов в марте 2008 на официальном сайте департамента Эндр
 Население города с 1793 по 1962 г. на официальном сайте Cassini
 Население города с 1968 по 2007 год на официальном сайте INSEE